En Afrique du Sud, Jan Smuts a dirigé deux gouvernements :
 Gouvernement Smuts (1919-1924)
 Gouvernement Smuts (1939-1948)